Бертино́тти () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Бертинотти, Тереза (1776—1854) — итальянская оперная певица и педагог.
 Бертинотти, Фаусто (род. 1940) — итальянский профсоюзный деятель и левый политик.